Once in a Lifetime ("una volta nella vita" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Once in a Lifetime  – film del 1925 diretto da Duke Worne
 Once in a Lifetime  – film del 1932 diretto da Russell Mack
 Per una volta, il cuore (Once in a Lifetime) – film del 1994 diretto da Michael Miller
 Once in a Lifetime (Once in Lifetime: The Extraordinary Story of the New York Cosmos) – documentario del 2006 diretto da Paul Crowder e John Dower

Letteratura 
 Una volta nella vita (Once in a Lifetime) – romanzo di Danielle Steel del 1982

Musica

Brani
 Once in a Lifetime – singolo dei Talking Heads del 1980, dall'album Remain in Light;
 Once in a Lifetime – singolo dei Gregorian del 1991, dall'album Sadisfaction; una cover è presente nell'album Dive di Sarah Brightman del 1993;
 Once in a Lifetime – canzone di Ines, vincitrice dell'Eurolaul nel 2000;
 Once in a Lifetime – singolo dei DragonForce del 2004, dall'album Sonic Firestorm;
 Once in a Lifetime – singolo di Keith Urban del 2006, dall'album Love, Pain & The Whole Crazy Thing;
 Once in a Lifetime – singolo degli All Time Low del 2021.

Album
 Once in a Lifetime  – album di Aretha Franklin del 1965
 Once in a Lifetime – album di Tony Wiliams del 1982
 Once in a Lifetime  – album dei Runrig del 1988

Altro
 Once in a Lifetime  – cofanetto dei Talking Heads del 2003.
 Once in a Lifetime  – John Cena vs The Rock durante WrestleMania XXVIII del 2012.

Teatro 
 Once in a Lifetime  – commedia di Moss Hart e George S. Kaufman del 1930

Televisione 
 Una volta nella vita (Once in a Lifetime) – episodio della prima stagione di Eureka